Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2006 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikant
 WC = S povabilom (Wild Card)
 r. = predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2006